Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Kader beim CONCACAF Gold Cup 2021 in den Vereinigten Staaten. Die Mannschaften sind nach ihrer Gruppe geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

El Salvador 
Trainer:

Guatemala 
Trainer:

Mexiko 
Trainer:

Trinidad und Tobago 
Trainer: Angus Eve

Gruppe B

Haiti 
Trainer: Jean-Jacques Pierre

Kanada 
Trainer:

Martinique 
Trainer: Mario Bocaly

USA 
Trainer: Gregg Berhalter

Gruppe C

Costa Rica 
Trainer:

Guadeloupe 
Trainer: Jocelyn Angloma

Jamaika 
Trainer: Theodore Whitmore

Suriname 
Trainer: Dean Gorré

Gruppe D

Grenada 
Trainer:

Honduras 
Trainer:

Katar 
Trainer:

Panama 
Trainer:

Weblinks 
 2021 Concacaf Gold Cup final rosters announced bei CONCACAF.com

Kaderliste
Kader